Nahum Justin Vizakis (ur. w styczniu 1979) − amerykański kulturysta, były wojskowy, aktor.

Życiorys 
Pochodzi z Bostonu w stanie Massachusetts. W 1997 roku ukończył Blackstone Valley Regional Vocational Technical High School (BVT), liceum o profilu technicznym w miejscowości Upton. W latach 2001−2010 był żołnierzem III Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Jako sierżant sztabowy brał udział w operacjach wojskowych w Iraku oraz Afganistanie.

Kulturystyką wyczynową zajmuje się od 2007 roku, wcześniej parał się tym sportem jako amator. Należy do federacji National Physique Committee (NPC). W 2009 został zwycięzcą zawodów kulturystycznych w Iraku. Przyznano mu wówczas tytuł "Mr. Taji". W 2010 odniósł wygraną podczas zawodów stanu Teksas, organizowanych przez NPC. Uplasował się na pierwszym miejscu podium w kategorii wagowej średniej oraz w kategorii ogólnej. W 2012 startował w pierwszym konkursie na szczeblu ogólnokrajowym. Tego samego roku został zwycięzcą zmagań San Jose Championships w kategorii wagowej ciężkiej.

W drugiej połowie 2013 został uczestnikiem szóstej edycji telewizyjnego programu rozrywkowego Wideout. W 2014 wziął udział w sesji zdjęciowej oraz wystąpił w filmie dla gejowskiej strony internetowej jimmyzproductions.com; przybrał w tym celu pseudonim "VDiesel". Pracuje także jako trener osobisty oraz konsultant do spraw dietetyki. Mieszka w Las Vegas w Nevadzie.

Osiągnięcia w kulturystyce 
 2009: Camp Taji, Irak − wygrana w kategorii wagowej średniej oraz generalne zwycięstwo, tytuł "Mr. Taji '09"
 2010: NPC Capital of Texas Roundup − wygrana w kategorii wagowej średniej oraz generalne zwycięstwo
 2011: NPC Southern California Championships − 4. miejsce w kategorii otwartej lekkociężkiej
 2012: NPC USA Championships − 15. miejsce w kategorii lekkociężkiej
 2012: San Jose Championships − NPC − wygrana w kategorii ciężkiej
 2012: Los Angeles Championships − NPC − 5. w kategorii ciężkiej
 2013: NPC National Championships − 16. miejsce w kategorii ciężkiej

Filmografia 
 2019: Kaaviyyan jako Lucifer Fernando (wymieniony w napisach jako Justin Vikash)

Przypisy 

Amerykańscy aktorzy filmowi
Amerykańscy kulturyści
Amerykańscy trenerzy
Amerykańscy wojskowi
Urodzeni w 1979